Рождество Христово:

 Рождество Христово — один из главных христианских праздников.

 «Рождество Христово» — парусный 80-пушечный линейный корабль русского флота.
 «Рождество Христово» — памятная монета номиналом 5 гривен, выпущенная Национальным банком Украины.

См. также